Die Saison 2015/16 der Erste Bank Young Stars League (kurz: EBYSL) war die vierte Austragung der höchsten Nachwuchsliga im österreichischen Eishockey, die außerdem – als Juniorenliga der supranationalen Erste Bank Eishockey Liga – Mannschaften aus Slowenien, Kroatien, Ungarn und Tschechien umfasst.

Teilnehmende Mannschaften 
Mit dem Rückzug des Teams LLZ Steiermark Süd/Graz 99ers war ein weiteres EBEL Team nun nicht mehr in der EBYSL vertreten. Eine Nachwuchsauswahl der beiden ungarischen MOL-Liga-Teams Debreceni HK und DVTK Jegesmedvék aus Miskolc – die Debrecen-Miskolce Select – brachten das Teilnehmerfeld wieder auf 14 Mannschaften.

Gruppe A 

  EC Red Bull Salzburg
  EHC Linz
  HC Orli Znojmo
  HC TWK Innsbruck
  MAC Budapest
 Okanagan Hockey Club Europe (vormals L.A. Stars)
  VASAS Budapest

Gruppe B 
  Debrecen-Miskolce Select
  EC VSV
  EC KAC
  SAPA Fehérvár AV19
  HK Olimpija Ljubljana
  KHL Medveščak Zagreb
  UPC Vienna Capitals

Modus

Grunddurchgang 

Zweifache Hin- und Rückrunde innerhalb der Gruppe (24 Spiele) sowie eine Hin- und Rückrunde gruppenübergreifend (14 Spiele).

Playoff 

 Viertelfinale: Die 4 bestplatzierten Teams jeder Gruppe haben das Viertelfinale erreicht, das im Modus Best-of-Three gespielt wird. Das jeweils bestplatziert Team kann sich aus dem dritt- und viertplatzierten Team innerhalb der Gruppe den Gegner aussuchen.
 Halbfinale: Wird im Modus Best-of-Three gespielt. Jeweils das nach dem Grunddurchgang besser platzierte Team der Gruppe gegen das schlechter platzierte Team der anderen Gruppe.
 Finale: Wird im Modus Best-of-Five gespielt. Das nach dem Grunddurchgang besser platzierte Team hat Heimrecht.

Österreichischer Staatsmeister 

Österreichischer Staatsmeister kann kein internationaler Verein oder ein Verein mit offiziellem Akademiestatus werden. Sollte kein österr. Verein das EBYSL-Finale gewinnen oder zumindest erreichen wird der Staatsmeister in einer best-of-three Serie ermittelt und zwar zw. den Semifinalteiler/n bzw. den punktebesten österreichischen Vereinen der Gesamttabelle nach der Grunddurchgang.

Ergebnisse

Grunddurchgang 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege in regulärer Spielzeit, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime), OTN = Niederlagen nach Verlängerung, N = Niederlagen in regulärer SpielzeitErläuterungen:

Gruppe A

Gruppe B

Playoff-Baum

Meister

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2015/16
2015